Amsterdam, o en la forma española Ámsterdam es originalmente un topónimo neerlandés que significa embalse (dam) del -río- Amstel.

Toponimia

Divisiones administrativas

en los Países Bajos 
 Ámsterdam, la capital de los Países Bajos ("Holanda"), ciudad que es la que ha recibido primeramente este nombre.

en los Estados Unidos 
 Amsterdam, en el estado de California;
 Amsterdam, en el estado de Georgia;
 Amsterdam, en el estado de Idaho;
 Amsterdam, en el estado de Misuri;
 Amsterdam, en el estado de Montana;
 Amsterdam, en el estado de Nueva Jersey;
 Amsterdam, en el estado de Nueva York;
 Amsterdam, en el estado de Ohio;
 Amsterdam, en el estado de Pennsylvania;
 Amsterdam, localidad del condado de Brazoria en Texas;
 Amsterdam, en el estado de Virginia;

en Canadá 
 Amsterdam, en la provincia de Saskatchewan;

en Sudáfrica 
 Amsterdam, en la provincia de Mpumalanga;

Islas 
 La Isla Amsterdam, en el océano Índico, siendo parte de las Tierras Australes y Antárticas Francesas.
 Amsterdam, en el océano Ártico, perteneciente al archipiélago de Spitzberg que depende de Noruega;
 Tongatapu, isla del archipiélago y estado de Tonga antiguamente fue llamada Amsterdam.

Navegación 
 El Amsterdam, réplica de un antiguo navío del siglo XVIII de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales o VOC.
 El Stad Amsterdam, réplica de un clipper.
 El MS 'Amsterdam', navío de cruceros (de viajes) de la sociedad Holland America Line.
 HNLMS Amsterdam (A836), navío de guerra de la Armada Real Neerlandesa.
 USS Amsterdam (CL-101), crucero de clase Cleveland-class de la Armada de los Estados Unidos;
 USS Amsterdam (CL-59), luego redesignado USS Independence (CVL-22), portaaviones de la clase Independence' perteneciente a la Armada de los Estados Unidos.

 Música 
 Amsterdam, banda pop del Reino Unido;
 Amsterdam, título de una obra de Jacques Brel;
 Amsterdam, canción del álbum Wedding Album de John Lennon y Yōko Ono;
 Amsterdam, canción de Maggie MacNeal;
 Amsterdam, canción del álbum A Rush of Blood to the Head de Coldplay;
 Amsterdam, canción de Guster;
 Amsterdam, canción de Van Halen;
 "Amsterdam", canción del álbum Writer's Block de Peter Bjorn and John;
 "Amsterdam", canción del álbum Ode to Ochrasy de Mando Diao;
 "Amsterdam", canción del álbum Play Me Backwards por Joan Baez;
 "Mr Amsterdam", canción de Sum 41.
· "Amsterdam", canción del álbum Night Visions de Imagine Dragons

 Literatura 
 Amsterdam, nombre abreviado de una editorial francesa; las Éditions Amsterdam;
 Amsterdam, novela de Yun Sun Limet;
 Amsterdam (1968), novela perteneciente a la serie Nick Carter-Killmaster;
 Amsterdam (1998), novela de Ian McEwan.
 Otros 
 Amsterdam (película)'' (2022), película del género drama histórico y comedia escrita, dirigida y producida por David O. Russell.
 Amsterdam Avenue o Tenth Avenue, avenida de Nueva York.
 Amsterdam, extracción ferroviaria Amtrak en la ciudad de Ámsterdam, estado de Nueva York.
 Morey Amsterdam (1908-1996), comediante estadounidense.
 FC Amsterdam, antiguo club de la Asociación Holandesa de Fútbol.